Сборная Гибралтара по футболу — сборная, представляющая Гибралтар на международных турнирах и товарищеских матчах. Управляющая организация — Футбольная ассоциация Гибралтара.

С 1 октября 2012 года Гибралтар был временным членом УЕФА. Решение о постоянном членстве Гибралтара в этой организации было принято на XXXVII Очередном Конгрессе УЕФА 24 мая 2013 года. На сегодняшний день Гибралтар является самым маленьким государством из всех членов УЕФА, имея население около 30 тысяч человек.

13 мая 2016 года Гибралтар стал 211-м членом ФИФА (172 голосов за и 12 против).

По состоянию на 19 ноября 2021 года сборная в рейтинге ФИФА занимает 203-е место, а в рейтинге УЕФА на 11 октября 2017 года — 55-е.

История

Островные игры 
История национальной футбольной команды Гибралтара начинается в 1923 году, когда Гибралтар сыграл два товарищеских матча с испанской «Севильей», проиграв оба.

Первым официальным турниром, в котором приняла участие сборная Гибралтара, стали Островные игры в 1993 году, в которых Гибралтар выступал вплоть до 2011 года. Гибралтар проиграл на первом турнире все свои матчи, забил лишь один гол и финишировал на последнем месте. В 1995 году сборная Гибралтара стала хозяйкой турнира и сыграла более удачно. Несмотря на поражение в первом матче против сборной Гренландии, Гибралтар одержал свою первую победу в следующем матче против сборной острова Мэн. Ещё одна победа над сборной Англси (острова в составе Уэльса) позволила Гибралтару занять второе место в группе и выйти в полуфинал. В полуфинале гибралтарцы обыграли сборную Джерси со счётом 1:0. В финале сборная Гибралтара проиграла сборной острова Уайт и заняла второе место.

В 1997 году, после двух побед и двух поражений, футбольная сборная Гибралтара заняла 6-е место на Островных играх. В 1999 году команда заняла лишь 11-е место. В 2001 году Гибралтар стал 5-м. В 2003 году сборная Гибралтара одержала свою крупнейшую победу в истории, разгромив сборную Сарка со счётом 19:0. В этом году Гибралтар финишировал на Островных играх на 6-м месте. В 2005 году Гибралтар не принимал участия в играх. В 2007 году сборная Гибралтара впервые в своей истории выиграла Островные игры, обыграв в финале сборную Родоса со счётом 7:0.

Заявки на вхождение в состав ФИФА и УЕФА 
Одну из первых попыток войти в состав УЕФА Гибралтар предпринял в 2001 году, когда на 6 и 7 сентября было назначено голосование Исполнительного комитета УЕФА о принятии в их состав федераций Казахстана и Гибралтара: окончательное решение ожидалось в октябре того же года. Изначально УЕФА выступало за то, чтобы присвоить Гибралтару статус наблюдателя и допустить его к соревнованиям молодёжных и женских футбольных сборных Европы. Однако Испания резко воспротивилась этой инициативе, пригрозив выйти из состава УЕФА.

25 августа 2006 года Гибралтар подал очередную заявку на вхождение в состав ФИФА и УЕФА. 6 декабря того же года ФИФА отклонила заявку, объяснив, что «Гибралтар не соответствует установленным требованиям для членства в ФИФА». 26 января 2007 года было объявлено об отказе в предоставлении Гибралтару членства в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Лишь 3 члена УЕФА из 52 проголосовали «за» предоставление членства Гибралтару (это были Англия, Шотландия и Уэльс). Самым непримиримым оппонентом вхождения Гибралтара в УЕФА стала Испания, заявившая, что будет бойкотировать любые турниры, в которых будет играть Гибралтар. После этого Гибралтар подал протест в Спортивный арбитражный суд.

21 марта 2012 года Спортивный арбитражный суд рассмотрел запрос Гибралтара. Была составлена «дорожная карта», в которой были обозначены мероприятия, требуемые для вхождения в состав УЕФА. «Дорожная карта» будет действовать вплоть до созыва очередного XXXVII конгресса УЕФА в Лондоне в мае 2013 года, на котором члены УЕФА проголосуют по вопросу о предоставлении статуса Гибралтару.

Исполнительный комитет УЕФА представил Футбольной ассоциации Гибралтара статус временного члена УЕФА 1 октября 2012 года. После голосования, которое прошло 24 мая 2013 года, этот статус стал постоянным. Заявка на вступление в ФИФА была отклонена из-за претензий Испании и согласно уставу, указывающий принцип одна страна — одна федерация, а Гибралтар является непосредственной заморской территорией Великобритании. Тем не менее в 2016 году на очередном конгрессе было принято решение о включении Гибралтара (наряду с Косово) в состав ФИФА.

Старт на чемпионатах Европы 
После того как сборная Гибралтара стала полноценным членом УЕФА, сборная впервые выступила в отборочном цикле к чемпионату Европы 2016 года. В своём первом официальном матче сборная Гибралтара дома проиграла сборной Польши со счётом 0:7.Во втором матче отборочного цикла сборная Гибралтара вновь уступила с таким же счётом 0:7, но на этот раз сборной Ирландии. 29 марта в матче против Шотландии футболист Ли Касьяро забил первый гол Гибралтара в официальных матчах сборной.

Форма 
В настоящий момент поставщиком формы национальной сборной является компания Admiral Sportswear. Цвет формы — красный с белыми фрагментами, что отражает цвета национального флага.

Текущий состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Хулио Сесаром Рибасом для участия в матчах Лиги наций УЕФА 2022/2023 против сборной Грузии (2 июня 2022), сборной Северной Македонии (5 июня 2022), сборной Болгарии (9 июня 2022) и сборной Северной Македонии (12 июня 2022).
 Игры и голы приведены по состоянию на 12 июня 2022 года:

Рекордсмены

Наибольшее количество матчей

Лучшие бомбардиры

Статистика выступлений

Островные игры 

 *Золотой фон обозначает победу в турнире. Красная рамка обозначает, что сборная была хозяйкой турнира.

FIFI Wild Cup

Чемпионаты мира 

 * — проиграла в дополнительном матче;
 ** — выиграла стыковые матчи;

Достижения 
 Островные игры:
 Финалист: 1995
 Победитель: 2007

Статистика матчей с другими сборными (неофициальные)

Статистика матчей с другими сборными (официальные)

См. также 
 Футбол в Гибралтаре
 Футбольная ассоциация Гибралтара

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольной ассоциации Гибралтара
 Статистика сборной на сайте RSSSF

Гибралтар